Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Ротор», его предшественниками и «реинкарнациями». В нём представлены сведения обо всех участиях клуба в крупных турнирах. Список составлен на основе информации, представленной в источниках.

Наивысшим достижением ФК «Ротор» за всё время является второе место в чемпионатах России 1993 и 1997, а также выход в финал Кубка России 1994/1995 и финал Кубка Интертото 1996.

История 

Футбольный клуб «Ротор» основан в 1929 году. В этом году было создано спортивное общество «Тракторостроитель», куда входила и футбольная команда Сталинградского тракторного завода, с одноимённым названием. В 1929 году этот коллектив принимал участие в товарищеских играх, которые проводились в городе, а с 1930 года был включён в число участников розыгрыша первенства города.

Выход на союзный уровень произошёл в сезоне 1936. Команда была переименована в «Дзержинец»-СТЗ, и под этим названием приняла участие в розыгрыше первого кубка СССР и осеннего чемпионата СССР.

В сезоне 1937, уже под названием «Трактор», команда заняла первое место в группе «Г» чемпионата СССР, что в следующем сезоне позволило дебютировать в классе сильнейших команд страны.

В сезоне 1939 «Трактор» добился самого большого успеха в чемпионатах СССР — четвёртое место. Превзойти его волжане сумели лишь в чемпионате России спустя 54 года.

В сезоне 1980 команда стала чемпионом РСФСР и победителем зоны второй лиги, в 1981 — победителем той же зоны второй лиги и финала за выход в первую лигу.

В сезоне 1991 «Ротор» стал победителем последнего розыгрыша первой лиги СССР, что в следующем сезоне позволило команде участвовать в чемпионате России.

В 1990-х годах «Ротор» был крепким коллективом, который боролся за призовые места во всех турнирах. В чемпионатах России в сезоне 1993 и 1997 команда становилась серебряным призёром страны, в 1996 — бронзовым. В Кубке России «Ротор» три раза доходил до полуфинала, в сезоне 1995 команда добралась до финала. В еврокубках команда два раза останавливалась на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА, в 1996 году стала финалистом Кубка Интертото.

В сезоне 2004 «Ротор» занял последнее место в чемпионате России, и на следующий год был лишён профессионального статуса. В сезоне 2006 клуб был возрождён на базе фарм-клуба «Ротор-2», выступавшего во втором дивизионе.

В сезоне 2009 «Ротор» во второй раз лишается профессионального статуса. В сезоне 2010 был возрождён на базе ФК «Волгоград».

В сезоне 2011/2012 команда становится победителем зоны «Юг» второго дивизиона.

Перед началом сезона 2014/2015 клуб из-за недофинансирования решил сняться с розыгрыша первенства ФНЛ и пройдя процедуру лицензирования заявился в зону «Юг» первенства ПФЛ. По окончании первого этапа клуб снялся с первенства ПФЛ из-за сложного финансового положения. Таким образом «Ротор» в третий раз лишается профессионального статуса. В сезоне 2015 был возрождён на базе колледжа олимпийского резерва под названием «Ротор-Волгоград» и по итогам сезона стал победителем зоны «Черноземье» третьего дивизиона.

СССР (1936−1991) 

Примечание: жирным шрифтом выделен лучший бомбардир лиги.

Россия (с 1992) 

Примечание: жирным шрифтом выделен лучший бомбардир лиги.

Примечания:

* Приведено общее количество сыгранных матчей на предварительном и финальном этапах. На финальном этапе учитывались уже сыгранные матчи предварительного этапа с вышедшими в турнир за 9—20 места командами своей группы предварительного этапа и игрались только матчи с командами из другой группы предварительного этапа.

Источники

Литература 
  
 

Сезоны
 
Ротор